Гай— село в Україні, у Золотоніському районі Черкаської області, підпорядковане Шрамківській сільській громаді. Населення — 75 чоловік (на 2009 рік).

Історія 

 Хутір є на мапі 1869 року як хутір без назви. 
 У 1811 році на хуторі Гай жило 66 осіб (34 чоловічої и 32 жиночої статі).

 Село постраждало внаслідок геноциду українського народу, проведеного окупаційним урядом СССР 1932—1933 та 1946–1947 роках.

Див. також 
 Перелік населених пунктів, що постраждали від Голодомору 1932—1933 (Черкаська область)

Посилання 

Села Черкаської області